Dragon d'or (série de livres)
Dragon d'or (wushu)
Livres du Dragon d'Or